4 miejscowości w Polsce: 
 Boguszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Gruta 
 Boguszewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki 
 Boguszewo – kolonia w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne 
 Boguszewo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłomłyn